D (o d) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina D/d (nombre: de; en plural: des).
 El jeroglífico egipcio D.

En matemática 
 D; en el sistema hexadecimal y en otros sistemas con base igual o mayor a 16, equivalente del 13 del sistema decimal.
 D; en la numeración romana, equivalente del 500 del sistema decimal.

En física 
 D, el símbolo del debye, unidad de medición del momento dipolar eléctrico.
 d, el símbolo de día.

En química y bioquímica 
 D, el símbolo del deuterio.
 D, el símbolo del ácido aspártico, un aminoácido.

En geografía 
 D, el código ISO 3166-2:AR de la Provincia de San Luis (Argentina).
 El río D, un río del estado de Oregón (Estados Unidos).

En música 
 D; en notación anglosajona, la nota musical re.
 La abreviatura para referirse al Catálogo de Deutsch, que lista las obras del compositor austriaco Franz Schubert.
 D, una banda musical de Japón.
 Tenacious D, una banda estadounidense de rock integrada por los actores Jack Black y Kyle Gass, quienes son el vocalista principal y el guitarrista, respectivamente.

En otros ámbitos 
 d, el símbolo del prefijo deci del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 10−1 (o 1/10).
 D, un lenguaje de programación.
 D, protagonista de las películas Vampire Hunter D, del autor Yoshitaka Amano.
 El día D; en milicia, forma de referirse al día de inicio de un combate.
 La vitamina D.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para d.